KFA est un sigle qui peut désigner :
 Korea Football Association (en français, Fédération de Corée du Sud de football), une association regroupant les clubs de football de Corée du Sud ;
 Kuwait Football Association (en français, Fédération du Koweït de football), une association regroupant les clubs de football du Koweït.

KFA est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant Kiffa, en Mauritanie, selon le code IATA des aéroports.

kfa est un code qui peut désigner :
 kodagu, une langue parlée par environ 122 000 personnes, en Inde, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code IATA des aéroports